Die Snookerweltmeisterschaft 1978 fand vom 17. April 1978 bis zum 29. April 1978 statt. Der Austragungsort war das Crucible Theatre in Sheffield. Die Weltmeisterschaft 1978 waren die ersten, die täglich von der BBC im TV übertragen wurden.

Ray Reardon setzte sich im Finale gegen Perrie Mans durch und erhielt eine Siegprämie von 7.500 Pfund. Das insgesamt ausgeschüttete Preisgeld erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um £ 7.000 auf £ 24.000. Ray Reardon wurde im Alter von 45 Jahren und 6 Monaten der älteste Weltmeister, Fred Davis war mit 64 Jahren und 8 Monaten der älteste Halbfinalist.

Das höchste Break des Turniers wurde durch John Spencer mit 138 Punkten erzielt, der als amtierender Weltmeister bereits in der ersten Runde gegen Perrie Mans ausschied.

Preisgeld

Spielplan

Qualifikation

1. Runde

2. Runde

Century Breaks 

Es wurden sieben Century Breaks von fünf verschiedenen Spielern erzielt:

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 
 

1978
Snookerveranstaltung 1978
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre